Євтухо́в, Євтухі́в, Євтухо́ва — прізвище.

 Євтухів Олександр Юрійович ( 1898) — український військовий діяч.
 Євтухов Василь Іванович ( 1948) — український державний діяч, народний депутат України. 
 Євтухов Євген Анатолійович ( 1984) — український діджей, музичний продюсер
 Євтухов Федір Леонтійович (1909–?) — радянський військовий діяч, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Євтухова Ольга Федорівна ( 1949) — український державний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.